Die Garden Open 2017 waren ein Tennisturnier, das vom 8. bis 13. Mai 2017 in Rom stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 151 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 141 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 151 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Rom